Jurjevgrad (selo), selo koje pripada Tribunju
Jurjevgrad (utvrda), srednjovjekovna utvrda ponad Tribunja na brdu sv. Mikule